Az Úrvalsdeild 1974-es szezonja volt a bajnokság hatvanharmadik kiírása. A bajnokságban 8 csapat vett részt, a győztes az ÍA lett. Ez volt a klub nyolcadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1974

1974
Izland 1